Julien Lebey (né le  à Sallanches en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2003-2004 || Sporting Hockey Club de Saint Gervais||  
|| 19 || 19 || 10 || 29 || 34 || || || || ||
|-
| 2004-2005 || Pingouins de Morzine || Ligue Magnus  
|| 22 || 0 || 2 || 2 || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|rowspan="2"| 2005-2006 || Chamonix Hockey Club ||  
|| 5 || 3 || 4 || 7 || 2 || || || || || 
|-
| Chamois de Chamonix || Ligue Magnus
|| 26 || 0 || 2 || 2 || 6 || 5 || 1 || 3 || 4 || 0 
|-
|rowspan="2"| 2006-2007 || Chamonix Hockey Club || France U22
|| 16 || 27 || 27 || 54 || 24 || || || || || 
|-
| Chamois de Chamonix || Ligue Magnus
|| 25 || 0 || 7 || 7 || 4 || 5 || 0 || 3 || 3 || 2 
|-
| 2007-2008 || Pingouins de Morzine || Ligue Magnus
|| 23 || 2 || 3 || 5 || 14 || 7 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| 2008-2009 || Pingouins de Morzine || Ligue Magnus
|| 26 || 2 || 3 || 5 || 10 || 6 || 2 || 0 || 2 || 2 
|-
| 2009-2010 || Drakkars de Caen || Division 1 
|| 24 || 11 || 16 || 27 || 14 || 7 || 0 || 3 || 3 || 14
|-
| 2010-2011 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus 
|| 26 || 2 || 6 || 8 || 22 || 4 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2011-2012 || Bergen IK || 1. divisjon
|| 28 || 19 || 63 || 82 || 103 || || || || ||
|-
| 2012-2013 || Lions de Lyon || Division 1
|| 26 || 16 || 16 || 32 || 52 || 7 || 3 || 5 || 8 || 8 
|-
| 2013-2014 || Lions de Lyon || Division 1
|| 26 || 20 || 23 || 43 || 30 || 8 || 10 || 8 || 18 || 12
|-
| 2014-2015 || Lions de Lyon || Ligue Magnus
|| 26 || 10 || 16 || 26 || 6 || 4 || 6 || 4 || 10 || 0
|-
| 2015-2016 || Lions de Lyon || Ligue Magnus || 26 || 8 || 10 || 18 || 2 || 10 || 2 || 0 || 2  || 0
|-
| 2016-2017 ||Yétis du Mont-Blanc  ||Division 2  || 15 || 5 || 15 || 20 || 8 || 8 || 4 || 10 || 14  || 12
|-
| 2017-2018 || Yétis du Mont-Blanc || Division 1 || 18 || 6 || 8 || 14 || 10 || 1 || 2 || 0 || 2  || 0
|-
| 2020-2021 || Yétis du Mont-Blanc || Division 1 || 10 || 0 || 5 || 5 || 6 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en mai 1987
Naissance à Sallanches
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club Morzine-Avoriaz
Joueur du Chamonix Hockey Club
Joueur du Lyon Hockey Club
Joueur du Hockey Club de Caen
Joueur du Hockey Club Mont-Blanc
Attaquant de hockey sur glace